Een onderdeel van het Forum van Trajanus in Rome
Boog van Trajanus (Ancona)
Boog van Trajanus (Benevento)